

Селма — місто, штат Алабама
 Селма — місто, штат Каліфорнія
 Селма — місто, штат Індіана
 Селма — місто, штат Північна Кароліна
 Селма — місто, штат Техас
 Селма — переписна місцевість, штат Орегон
 Селма — переписна місцевість, штат Вірджинія

Див. також 
 Сельма — муніципалітет в Швейцарії